Il doppio del torneo di tennis Brindisi Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Delfino e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Marc López e Salvador Navarro 7-64, 63-7, 6-4.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (semifinali)
 Vadim Kucenko /  Orest Tereščuk (quarti di finale)

 Marc López /  Salvador Navarro (finale)
 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brindisi Challenger 2002